Jan Małachowski (1623-1699) – biskup krakowski, podkanclerzy koronny
 Jan Małachowski – biskup przemyski obrządku greckiego
 Jan Małachowski (1698-1762) – kanclerz wielki koronny
 Jan Nepomucen Małachowski (1765-1822) – poseł na Sejm Czteroletni, senator Królestwa Polskiego
 Jan Małachowski (1886-1917) – malarz, taternik, ratownik górski